O termo chula pode referir-se a diversos ritmos musicais:

Chula (Portugal)
Chula (Bahia)
Chula (Rio Grande do Sul)

Desambiguação